Emmaville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Emmaville (Minnesota), im Hubbard County
 Emmaville (Pennsylvania), im Fulton County

in Australien:
 Emmaville (New South Wales)